Пётр Румянцев:
 Румянцев, Пётр Васильевич (1859—1929) — социал-демократ, участник I съезда РСДРП.
 Румянцев, Пётр Ильич (1895—1989) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Румянцев, Пётр Павлович (1907—1936) — протоиерей, настоятель Преображенского храма в Стокгольме.
 Румянцев, Пётр Петрович (1870—1925) — деятель РСДРП.
 См. также 
 Румянцев-Задунайский, Пётр Александрович